Diese Diskografie ist eine Übersicht über die musikalischen Werke von Draga Balena.

Singles (Vinyl)

Als Draga & die Chrisberts 
 Sterne der Heimat/Drei Caballeros (1962), Columbia 22.145

Als Draga Baleno 
 Hallo, nicht so stürmisch/Tu’ doch nicht so (1964), Columbia 22.736
 Baby Bye-Oh/Such mich nicht dort, wo die Sonne scheint (1965), Columbia 23.166

Als Sonja Goldberg 
 Liebe muss man erst erleben/Ich brauch’ kein Haus, ich brauch’ kein Geld (1972), Aronda si-as 5.047
 Deine Liebe trocknet meine Tränen/Ich hab’ Dein Wort (1973), Aronda si-as 5.053
 Es gibt keine Kornblumen mehr/Ein Haus für uns beide (1974), Aronda si-as 5056
 Mir macht’s nichts aus/ Das Drahtklavier vom Casimir (1975), Aronda si-as 5.061
 Unter den Tempeln am Meer/Mañana, amigo mañana (1975), Aronda si-as 5.063

Als Duo Chinchilla (Draga Balena & Laura Leyland = Agnes Radić) 
 Ain’t Your Baby Anymore/Night Fire (1977), Telefunken 6.12221 AC
 Dance Ballerina Dance/Bye Bye Blue Hawaii (1978), Telefunken 6.12324 AC
 Gipsy Lady/Summerdream (1979), Intercord 110.079

Alben (Vinyl) 
 Sonja Goldberg (1974), Aronda RL 2207

CD-Alben

Als Mitglied des Chorprojektes Made In Berlin 
 Café d’amour (1988), Monopol 572.350 93 CH

Als Interpretin Draga Balena 
 Komm, setz’ Dich her zu mir (1997), Monopol 809.37193
 Nur Du (2002), Pumpkin Pie Records
 Do It Yourself-Frau (2009), Pumpkin Pie Records
 Lyraton ~ Vertonte Gedichte der Klassik und Romantik (2010), Pumpkin Pie Records
 Taktvoll (2014), Pumpkin Pie Records

Als Pianistin Draga Balena 
 3 Jazzthemen, Zweiklang-Verlag (2001)
 Spanische Impressionen, Pumpkin Pie Records (2003)
 Wiener Skizzen, Pumpkin Pie Records (2004)
 Piano pour l'aprés-midi, Zweiklang-Verlag (2017)

CD-Singles 
 Mainau-Walzer/Wer fährt mit an den Bodensee? (1998), Monopol 809.37411
 3 Jazzthemen (i): Gentilesse/Avenida/Gitanes (2001), Pumpkin Pie Records
 Drei spanische Impressionen (i): Valldolid/Guadalest/Valverde (2003), Pumpkin Pie Records
 Weihnachtslichter/Winterzeit ist schön/Lieber Weihnachtsmann/Stille Nacht (i)(& Made In Berlin, & Delphi Kids) (2003), Pumpkin Pie Records
 Wiener Skizzen (i): Valse viennoise/Am Donaukanal/Calafati/Café Central/Im alten Nussdorf (2004), Pumpkin Pie Records

Kompilationen 
 On The Road (1992), Monopol 35.903
 Herzlichen Glückwunsch (1994), Monopol 36.393 CK
 Stunde der Wehmut (1996), Monopol 36.673 CK

Quellen 

Balena, Draga